Gore Baby Gore est un album du groupe Punish Yourself sorti en 2006.

Durant la semaine du 23 au , l'album se place dans les 200 meilleures ventes en France (à la place 177, voir source ifop)

Liste des morceaux 

 XX (Judgement)
 Come On Come On (avec XTA de Polytrauma -guitare-)
 Dead White Skin (avec Candice de Eths -chant-)
 Mothra Lady
 The Dexedrine Ritual (avec XTA de Polytrauma -guitare- et Richard de MindDisruption -synthè-)
 XVI (The Tower)
 Sister Apocalypse (avec Cyril Laurent -saxophone- et I Luciferia de Reverence)
 Worms (avec Oilid de A.N.A.E.L. -solo guitare-)
 VIII (Strenght)
 Gun
 Las Vegas 2060’s (avec Cyril Laurent -saxophone-)
 Voodoo Virus (avec Jean-Luc De Meyer de Front 242 -chant-)
 Doctor Doom (avec Cyril Laurent -saxophone-)

Album de Punish Yourself
Album musical sorti en 2006